Жига́нов — русская и татарская фамилии. Русский вариант, по-видимому, образован от слова «жиган» (арго «опытный вор»), а татарский — от личного имени Җиһан.

Известные носители 
 Жиганов, Борис Анатольевич (1955—2018) — российский государственный деятель и спортивный функционер, с мая 2007 по май 2009 — генеральный директор ФК Сатурн (Раменское)
 Жиганов, Владимир Данилович (1896—1978) — литератор и издатель, собиратель материалов об истории русской эмиграции.
 Жиганов, Иван Назибович (род. 1957) — поэт, сценарист и продюсер, директор и художественный руководитель Детского музыкального театра «Домисолька».
 Жиганов, Назиб Гаязович (1911—1988) — татарский советский композитор, народный артист СССР.